2 miejscowości w Polsce: 
 Paplin – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Kowiesy 
 Paplin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica